Neller ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Christoph Neller (1709–1783), deutscher katholischer Theologe, Kirchenrechtler und Hochschullehrer 
 Marc Neller (* 1973), deutscher Journalist und Reporter
 Robert B. Neller (* 1953), US-amerikanischer General (United States Marine Corps), Commandant of the Marine Corps